Pośrednica – las w gminie Lipnica Murowana
 Pośrednica – wąwóz w gminie Krzeszowice
 Pośrednica – wzniesienie w miejscowości Smoleń
 Pośrednica – skała w miejscowości Strzegowa 
 Pośrednica – wzniesienie w Sudetach